Stanisław Fedorowski (1896–1948) – major kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Stanisław Fedorowski (ur. 1896) – żołnierz 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 21 kwietnia 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Uwagi

Przypisy